Gmina Czernichów – gmina w województwie małopolskim
 Gmina Czernichów – gmina w województwie śląskim